Joachim Schulte ist der Name folgender Personen:

* Joachim Schulte (General) (* 1928), deutscher General
 Joachim Schulte (Philosoph) (* 1946), deutscher Philosoph und Verwalter des Nachlasses von Ludwig Wittgenstein
 Joachim Schulte (Bürgerrechtler) (* 1954), deutscher Lehrer und Bürgerrechtler 

 siehe auch
 Joachim Schult (~1924–2011), deutscher Segler und Fachbuchautor